Going Up – cortometraggio del 1916 diretto da Milton J. Fahrney
Going Up –  cortometraggio del 1916 diretto da Louis Myll
Il signore delle nuvole (Going Up) – film del 1923 diretto da Lloyd Ingraham
Going Up – film del 2014 diretto da Todd Douglas Bailey